Oluf Borch de Schouboe er navnet på flere personer:

 Oluf Borch de Schouboe (stiftamtmand) (1689-1763) – dansk stiftamtmand og højesteretsjustitiarius
 Oluf Borch de Schouboe (statsråd) (1777-1844) – norsk statsråd og stiftamtmand